Le Championnat du monde de squash masculin 2003 est l'édition 2003 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule à Lahore du 14 au 21 décembre 2003. Amr Shabana remporte son premier titre mondial face à Thierry Lincou en finale, les trois premières têtes de série, dans l'ordre Peter Nicol, John White et David Palmer ne parvenant pas à atteindre les quarts de finale, ce qui n'était jamais arrivé dans cette compétition.

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours - moitié supérieure

Première partie

Deuxième partie

Premiers tours - moitié inférieure

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Squash au Pakistan
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2003

2003
Squash masculin
Squash masculin 2003
Monde masculin 2003
Monde masculin
Sport en décembre 2003
Sport au Pakistan en 2003